Enköping (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Enköping (stad), de hoofdstad van deze gemeente.
 Enköpings SK, voetbalclub uit deze stad.